Ženská čtyřhra Silicon Valley Classic 2018 probíhala v první polovině srpna 2018. Do deblové soutěže kalifornského tenisového turnaje poprvé hraného v San José nastoupilo patnáct dvojic, s jedním volným losem do druhého kola. Obhájcem titulu byl americký pár Abigail Spearsová a Coco Vandewegheová, jehož členky se rozhodly soutěže nezúčastnit.

Vítězem se stal nejvýše nasazený tchajwansko-český pár Latisha Chan a Květa Peschkeová, který ve finále zdolal ukrajinské turnajové trojky, 26letá dvojčata Ljudmilu a Nadiju Kičenokovy po dvousetovém průběhu 6–4 a 6–1. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 470 bodů a z prvního společně odehraného turnaje získaly premiérovou společnou trofej. 28letá Chanová vybojovala dvacátý devátý deblový titul na okruhu WTA Tour a pro 43letou Peschkeovou to bylo jubilejní třicáté takové turnajové vítězství v 71. odehraném finále. V soutěži nastoupily jen do dvou utkání, po volném losu a čtvrtfinálovém odstoupení soupeřek kvůli zranění Sabalenkové.

Nasazení párů 

  Latisha Chan /  Květa Peschkeová (vítězky)
  Mihaela Buzărnescuová /  Heather Watsonová (semifinále)
  Ljudmila Kičenoková /  Nadija Kičenoková (finále)
  Miju Katová /  Makoto Ninomijová (semifinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Silicon Valley Classic
WTA Tour 2018
Tenis v USA v roce 2018